! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 29001–29100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 29101–29200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 29201–29300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 29301–29400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 29401–29500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 29501–29600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 29601–29700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 29701–29800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 29801–29900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 29901–30000 [ editare]

Lista planetelor minore (029001-030000)